Il Capriano del Colle novello rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Brescia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso con riflessi violacei
odore: fruttato e in particolare di piccoli frutti di bosco
sapore: fresco, rotondo, equilibrato

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Brescia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Marzemino
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Barbera
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Incrocio Terzi 1
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot